Stenotaenia kan syfta på:

 Stenotaenia (djur) – ett släkte av mångfotingar
 Stenotaenia (växter) – ett släkte av växter